Зелёная Долина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёная Долина — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Зелёная Долина — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Зелёная Долина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Зелёная Долина — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Зелёная Долина — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Украина 
 Зелёная Долина — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Зелёная Долина — село в Терновском городском совете Днепропетровской области.
 Зелёная Долина — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Зелёная Долина — село в Краснолиманском районе Донецкой области.
 Зелёная Долина — село в Тарутинском районе Одесской области, снято с учёта в 2006 году.

Прочее 
  — регион на Марсе.
 «Зелёная долина» — одно из ключевых понятий на галактической цвето-магнитудной диаграмме.
 Грин-Валли () — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах.